Народы Арктики — обобщающее название для народов, народностей, племён, исторически постоянно живущих севернее северного полярного круга<ref>Коренные народы Арктики на сайте будущее-арктики.рф</ref>.

На сегодняшний день есть доказательства, что Арктика была постоянно населена минимум с середины третьего тысячелетия до нашей эры — эти люди получили условное название палеоэскимосы.

В Арктике проживает около четырёх миллионов человек, причём более половины из них — в полярных владениях России. Численность постоянного населения в Арктической зоне России на начало 2013 года составляла около  (1,6 % населения России). Средняя плотность — 0,63 человека на один квадратный километр. В Российской Арктике живут представители 127 национальностей, и более 70 % из них называют себя русскими.

 Список 
 Ниже приведён список народов Арктики, сгруппированный по этнолингвистическому признаку. В скобках указаны регионы, где они в основном проживают.
 Чукотско-камчатские народы
 Коряки (Камчатский край (Корякский автономный округ))
 Чукчи (Чукотка)
 Тунгусо-маньчжурские народы
 Эвенки (Китай (Внутренняя Монголия, Хэйлунцзян), Россия (Якутия, Красноярский край (Эвенкийский район), Хабаровский край, Бурятия))
 Эвены (Якутия)
 Тюрки
 Северо-восточные тюрки
 Долганы (Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район))
 Якуты (Якутия)
 Эскимосско-алеутские народы
 Юпикские народы (США (Аляска), Россия (Чукотский автономный округ))
 Алутиик (Аляска)
 Юпики центральной Аляски
 Юиты (Чукотка)
 Инуиты (Гренландия, Северная Канада (Нунавут, Северо-Западные территории, Юкон), США (Аляска))
 Калааллиты (Гренландия)
 Инупиаты (север и северо-запад Аляски)
 Алеуты (США (Алеутские острова))
 
 Прибалтийско-финские народы
 Карелы (Россия (Республика Карелия))
 Финны 
 Угры
 Ханты (Тюменская область (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ)
 Манси (Ханты-Мансийский автономный округ)
 Пермяне
 Коми-зыряне (Коми)
 Саамы (Северная Норвегия, Северная Швеция, Северная Финляндия, Россия (Мурманская область))
 Самодийцы
 Ненцы (Тюменская область (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ), Архангельская область (Ненецкий автономный округ), Красноярский край (Таймырский Долгано-Ненецкий район))
 Энцы (Таймырский Долгано-Ненецкий район)
 Нганасаны (Таймырский Долгано-Ненецкий район)
 Селькупы (Тюменская область (Ямало-Ненецкий автономный округ), Томская область)
 Юкагиры (Якутия)
 Индоевропейцы 
 Германцы 
 Северные германцы
 Датчане (Гренландия)
 Исландцы
 Норвежцы (Норвегия (Шпицберген)) 
 Шведы
 Славяне
 Восточные славяне 
 Русские (Россия (Архангельская область, Мурманская область)

 См. также 
 
 Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
 
 Индейцы Субарктики
 
 Дорсет (культура)
 Туле (культура)

 Примечания 

 Литература 
 
 

 Ссылки 
 Коренные народы Арктики на сайте severodvinsk.ru
 Gateway to Aboriginal Heritage — Arctic на сайте ''historymuseum.ca